Сероштанов:
 Сероштанов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Сероштанов, Андрей Олегович (1973) — украинский самбист.